Tibério Semprônio Longo (cônsul em 218 a.C.), cônsul romano em 218 a.C.
 Tibério Semprônio Longo (cônsul em 194 a.C.), cônsul romano em 194 a.C., filho do anterior.

Ver também 

 
Desambiguações de antropônimos